Киренск — город в Иркутской области России.
 Киренск — региональный аэропорт в 3 км к западу от города Киренск Иркутской области.